A 2010-es alpesisí-világkupa – férfi óriás-műlesiklás végeredménye.

Végeredmény

Források 
 FIS: Alpine World Cup 2010 men's giant slalom standings

2010-es alpesisí-világkupa